Schlägel steht für:
 Schlägel, allgemein ein Schlagwerkzeug
 Schlägel (Musik), schlagender Teil eines Schlaginstruments
 Bestandteil von Schlägel und Eisen, Bergbausymbol
 Streitkolben, eine Schlagwaffe
 Maximilian von Schlägel (1788–1863), bayerischer Offizier

Siehe auch:
 Hohenzollern Typ Schlägel
 Schlägl, ehemalige Gemeinde in Oberösterreich
 Schlegel